Anton Maglica – calciatore croato, attaccante
 Frane Maglica – calciatore croato, difensore
 Matej Maglica – calciatore croato, difensore
 Nikica Maglica – calciatore e allenatore croato